Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (на других официальных языках ООН: англ. International Day for the Elimination of Violence against Women, араб. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة, ‎исп. Dia Internacional de la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer, кит. 消除对妇女的暴力行为国际日, фр. la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes) призван обратить внимание на проблему насилия над женщинами во всех странах планеты. Отмечается ежегодно 25 ноября.

История 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м году (резолюция № A/RES/54/134). Дата выбрана в память сестёр Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года.

Генеральная Ассамблея в своей резолюции предложила правительствам, учреждениям системы ООН, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, привлекающие внимание общества к проблеме насилия в отношении женщин.

Генеральный секретарь ООН в своих посланиях 2004—2005 гг. говорит, что насилие в отношении женщин крайне распространено, присуще всем культурам и затрагивает женщин независимо от их расы, достатка, происхождения. Женщины сталкиваются с насилием в правовой сфере и в повседневной жизни. Генеральный секретарь ООН отмечает, что на Всемирном саммите в 2005 году «лидеры стран обязались удвоить усилия по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек».

Статьи о документах, на которые ссылается Резолюция № A/RES/54/134 
 Всеобщая декларация прав человека
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
 Международный пакт о гражданских и политических правах
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания

Некоторые международные документы, на которые ссылается Резолюция № A/RES/54/134 
 Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, 1993 год

См. также 
 Насилие над женщинами

Ссылки 
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/54/134
 Материалы на сайте библиотеки ООН им. Д. Хаммаршельда 
 «Directory of UN Resources on Gender and Women’s Issues» (Каталог материалов по проблемам женщин и взаимоотношений полов на сайте ООН «Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин» 
 Послание Генерального секретаря ООН в 2004-м году
 Послание Генерального секретаря ООН в 2005-м году

Международные дни ООН
Насилие над женщинами
Праздники 25 ноября
Сексуальное насилие